Muški spol može značiti:
 Muškarac, ljudska osoba muškog spola
 Mužjak, životinja muškog spola